Odes steht für:

 Odes (Irene-Papas-Album), Album von Irene Papas (1979)
 Odes (Mordor-Album), Album der schweizerischen Funeral-Doom-Band Mordor (1990)